Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il  Fussballclub Basel nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Risultati

Campionato

Coppa di Svizzera

Champions League

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 

2008-2009